Con il termine altalena in italiano si intendono due tipi di giochi da giardino

 Altalena con movimento oscillante (avanti e indietro) e mono posto
 Altalena con movimento basculante (su e giù) a due posti

Altri progetti

Pagine correlate 
 Altalene